См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2005/2006

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2005/2006 годов — финал 15-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале встречались солигорский «Шахтёр» и борисовский БАТЭ. Матч состоялся 27 мая 2006 года на Минском стадионе «Динамо» в присутствии более 5 тысяч зрителей. Обладателем Кубка в первый раз в своей истории стал ФК БАТЭ, одержавший победу в дополнительно время.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 ШУК&НОВ. На что намекает финал
 Финал. Слушай песню ветра
 Финал. Послесловие. С третьей попытки

2006
Футбол в Европе в 2006 году
Футбольные соревнования в Минске
События 27 мая
Май 2006 года
Спорт в Белоруссии в 2006 году
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск
Матчи ФК БАТЭ